Ceci est une liste des imaginaires Princes Démons pour le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons.

Dans la  d'Advanced Dungeons and Dragons, les Princes Démons sont appelés « Seigneurs Abyssaux ». La plupart d'entre eux sont inspirés des démons classiques de la mythologie ou de la démonologie (en particulier, ceux de l'Ars Goetia).

A

Abraxas

Adimarchus

Ahazu

Ahrimanes

Aldinach

Alrunes

Alvarez

Alzrius

Anarazel

Ansitif

Ardat

Areex

Arlgolcheir

Arzial

Aséroth

Asima

Astaroth

Azaël

Azazel

Azuvidexus

B

Baltazo

Baphomet

Barbu

Bayemon

Béchard

C

Cabiri

Charun

Chernovog

Codricuhn

Cyndshyra

D

Dagon

Démogorgon

Dwiergus

E

Eblis

Ébulon

Eldanoth

Eltab

Ereshkigal

F

Felex'ja

Fraz-Urb'luu

G

Gorion

Graz'zt

Grésil

H

Haagenti

I

Ilsidahur

Ixinix

J

Juiblex

J'zzalshrak

K

Kardum

Kerzit

Kizarvidexus

Kostchtchie

L

Lamashtu

Laraie

Lascer

Lazbral'thull

Lindyrm

Lissa'aere

Lolth

Lupercio

Lynkhab

M

Maelfesh

Malcanthet

Malgarius

Malgoth, le

Mastiphal

Miska l'Araignée-Loup

Mu-Tahn Laa

Munkir

Mydianchlarus

N

Nékir

Nergel

Nocticula

Nql

Nuit Blême

O

Obox-Ob

Orcus

Oublivae

P

Pazuzu

Phraxas

Q

Qij-na

R

Reine du Chaos, la

Rhindorz'zt

Rhyxali

Rimmon

Rr'ikin'aka

S

Salis Thik

Sch'théraqpasstt

Sertrous

Sess'Innek

Shaktari

Sifkhu

Shami-Amouræ

Siragle

Socothbenoth

Soneillon

T

Tantagaras

Tharzax

Thralhavoc

Turaglas

U

Ubothar

Ugoreth

Ugudenk

Ungulex

V

Vérin

Véshvoriak

Volisupula

Voroxid

Vroth-Khun

Vucarik

W

Wejinhastala

X

Xazivort

Xinivrae

Y

Yeenoghu
Yeenoghu est un Prince-Démon, Seigneur-démon des Gnolls et incarnation bestiale des massacres sauvages. Son arme favorite est un redoutable fléau à trois têtes, créé à partir des os et de la peau d'un dieu mort. Yeenoghu commande aux Goules et aux nécrophages (principalement grâce à son assujettissement de l'entité connue sous le nom de "Roi des Goules"). Ses adorateurs peignent parfois son œil sur leurs armes et leur armure afin que leur patron puisse apprécier les atrocités qu'ils commettent en son nom.

Yibyiru

Yrsillar

Z

Zanassu

Zivorgian

Zuggtmoy

Zuregurex

Zzyczesiya

Notes et références

Créature de Donjons et Dragons